Gestra steht für:

 Gestra AG, deutscher Produzent von Armaturen und Regelungstechnik

GESTRA steht für:
 German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar, ein Weltraumüberwachungsradar des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt